

Toponyme 
 Montestrucq, ancienne commune des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Ozenx-Montestrucq ;
 Ozenx-Montestrucq, commune française des Pyrénées-Atlantiques.

Homonymie de toponyme